Ålasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ålasjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (12,8 ha)
Ålasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (11,2 ha)
Norra Ålasjön, sjö i Gislaveds kommun,  (6,9 ha)
Södra Ålasjön, sjö i Gislaveds kommun,  (3,44 ha)

Se även
Ålsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn